Clichy-sous-Bois, municipi al departament de Sena Saint-Denis (regió d'Illa de França)
 Clichy-sur-Seine o Clichy-la-Garenne, comú francès al departament d'Alts del Sena (regió d'Illa de França)
 Cantó de Clichy, cantó al districte de Nanterre (departament dels Alts del Sena)
 Cas de Clichy, seguit d'incidents que van ocórrer a Clichy l'1 de maig de 1891
 Gaël Clichy (Tolosa, 1985), futbolista professional francès que ha jugat al Arsenal FC, Manchester City i İstanbul Başakşehir
 Parc Clichy-Batignolles, espai verd públic en fase de condicionament al 17è districte de París